ha sido el nombre de dos destructores de la Armada Imperial Japonesa:

 El Take, de la Clase Momi, activo desde 1919 hasta 1940.
 El Take, de la Clase Matsu, activo desde 1944 hasta 1945.
 Take, es el nombre en Esperanto que recibe el Congreso de Esperanto de las Américas (Tut-Amerika Kongreso de Esperanto)

Nombres de buques de guerra de Japón